Iguro est un nom de famille notamment porté par :

 Jimmy Iguro (-), homme politique papou-néo-guinéen. 
 Masaji Iguro (1913-2000), sauteur à ski japonais.

Patronyme japonais